

България в квалификациите 
Група 6

 29 март 1972 г., Португалия – Кипър 4:0
 10 май 1972 г., Кипър – Португалия 0:1
 18 октомври 1972 г., България – Северна Ирландия 3:0
 19 ноември 1972 г., Кипър – България 0:4
 14 февруари 1973 г., Кипър – Северна Ирландия 1:0
 28 март 1973 г., Северна Ирландия – Португалия 1:1
 2 май 1973 г., България – Португалия 2:1
 8 май 1973 г., Северна Ирландия – Кипър 3:0
 26 септември 1973 г., Северна Ирландия – България 0:0
 13 октомври 1973 г., Португалия – България 2:2
 14 ноември 1973 г., Португалия – Северна Ирландия 1:1
 18 ноември 1973 г., България – Кипър 2:0

България на финалите

Група В 

1974